Bossard ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bossard (* 1956), Schweizer Politiker (FDP)
 Frank Bossard (1912–2001), britischer Spion
 Jenny Bossard-Biow (um 1800–nach 1858), deutsche Fotografin

 Joseph Bossard (1665–1748), Schweizer Orgelbauer 
 Jutta Bossard-Krull (1903–1996), deutsche Bildhauerin und Keramikerin

 Konrad Bossard (1802–1859), Schweizer Politiker
 Nicola Bossard (* 1996), Schweizer Politiker (Grüne)
 Peter Bossard (1938–2001), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Raffaele Bossard (* 1982), Schweizer Jazzmusiker
 Robert Bossard (1920–2017), Schweizer Psychologe und Autor
 Roberto Bossard (* 1959), Schweizer Jazzmusiker

Bossard ist der Name folgender Unternehmen:
 Bossard Holding, Schweizer Handels- und Logistikunternehmen

Siehe auch:
 Kunststätte Bossard
 Bossart
 Bosshard